

Persone
 Alessandro Nannini (1959) – ex pilota automobilistico italiano, figlio dell'imprenditore Danilo
 Andrea Nannini (1944-2021) – ex pallavolista e allenatore di pallavolo italiano
 Daniele Nannini (1950) – illustratore e scrittore italiano
 Danilo Nannini (1921-2007) – imprenditore italiano, padre di Alessandro e Gianna
 Enzo Nannini (1925-2000) – ciclista su strada italiano
 Fernando Tanucci Nannini (1896-1981) – generale italiano
 Gianna Nannini (1954) – cantante e rocker italiana, figlia dell'imprenditore Danilo
 Giovanni Nannini (1921-2011) – attore italiano
 Goffredo Nannini (1917-1974) – politico e docente italiano
 Mario Nannini (1895-1918) – pittore italiano
 Matteo Nannini (2003) – pilota automobilistico italiano
 Livia Nannini Costantini, detta La Polacchina (1680 circa-1750 circa) – soprano italiano naturalizzato polacco
 Loris Nannini (1916-1994) – aviatore italiano e pilota pluridecorato della Regia Aeronautica
 Orlando Nannini (1937) – ex schermidore argentino
 Remigio Nannini, detto anche Remìgio Fiorentino – scrittore e religioso italiano
 Sandro Nannini (1946) – filosofo, accademico e politico italiano
 Sergio Nannini (1906-1980) – politico e agronomo italiano
 Silvia Nannini (...) – ex calciatrice italiana

Altro
 Piscina Goffredo Nannini – impianto sportivo di Firenze
 Villa Nannini – edificio di Lucca

Pagine correlate
 Nanni (disambigua)